Андрие́нко () — украинская фамилия. Известные носители:

 
 Андриенко, Афанасий Афанасьевич (1907—1942) — советский партийный деятель, 1-й секретарь Алтайского крайкома ВКП.
 Андриенко, Василий Прокофьевич (1925—1983) — Герой Советского Союза.
 Андриенко, Виктор Николаевич (род. 1959) — украинский и советский комедийный актёр, телеведущий, сценарист, режиссёр и продюсер.
 Андриенко, Владимир Григорьевич (1938—1991) — советский футболист, нападающий.
 Андриенко, Владислав Петрович — украинский археолог, скифолог.
 Андриенко, Григорий Анисимович (род. 1916) — главный врач больницы № 2 гор. Днепродзержинска Днепропетровской области, Герой Социалистического Труда.
 Андриенко, Даниил Владимирович (род. 1989) — российский гребец, чемпион Универсиады-2013.
 Андриенко, Денис Андреевич (род. 1980) — украинский футболист.
 Андриенко, Елена Андреевна (род. 1972) — балерина Большого театра.
 Андриенко, Елизавета Юрьевна (род. 1991) — российская пловчиха в ластах.
 Андриенко, Михаил Иванович (1937—2002) — советский лётчик, заслуженный лётчик-испытатель СССР.
 Андриенко, Николай Карпович (1925—2003) — полный кавалер ордена Славы.
 Андриенко, Софья Абрамовна — звеньевая свиноводческого совхоза «Амвросиевский» Министерства совхозов СССР, Амвросиевский район Сталинской области, Герой Социалистического Труда.
 Андриенко, Ульяна Степановна (1904—1976) — звеньевая колхоза имени Ворошилова Варвинского района Черниговской области, Герой Социалистического Труда.
 Андриенко-Нечитайло, Михаил Фёдорович (1894—1982) — французский живописец, сценограф.

Примечания